Tasov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Tašov, ort, Ústí nad Labem, 
 Tasov (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Tasov (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar